Castiglioncellesi – abitanti di Castiglioncello Bandini
Castiglioncellesi – abitanti di Castiglioncello del Trinoro
Castiglioncellesi – abitanti di Castiglioncello